Mücheln (Geiseltal) – città tedesca
 Mücheln – frazione della città tedesca di Wettin-Löbejün